Ha, en ciencias, puede referirse a:

 La hectárea (ha), unidad de superficie equivalente a 10000 metros cuadrados o cien áreas.
 El hectoamperio (hA), unidad de intensidad de corriente eléctrica equivalente a 100 amperios.
 El hahnio (Ha), nombre propuesto para el elemento químico número 105, posteriormente renombrado como dubnio.
 El hahnio (Ha), nombre propuesto para el elemento número 108, posteriormente renombrado como hassio.

Asimismo, puede hacer referencia a la transcripción de las siguientes letras del alfabeto árabe:
 ḥāʾ (ح), la sexta letra.
 ḫāʾ (خ), la séptima letra.
 hāʾ (ه), la vigésima sexta letra.

También, puede referirse a la transcripción de los siguientes caracteres silábicos o letras:
 ha (は en hiragana, ハ en katakana), de la escritura japonesa.
 Х (transcrito como ha, kha y, en español, ja), del alfabeto cirílico.

Además,  puede hacer referencia a:
 Ha, dios menor en la mitología egipcia.
Ha´, agua en lengua maya.